Войновский монастырь — монастыри в деревне Войново вблизи живописных Мазурских озёр, расположенных на территории Варминско-Мазурского воеводства Польши.

Старообрядческий монастырь 
 Войновский Свято-Троицкий монастырь — старообрядческий федосеевский (первоначально мужской, а затем женский) монастырь, основанный в 1848 году Павлом Прусским в деревне Войново. В настоящее время не действует, но в корпусах монастыря расположена экспозиция музея истории русского старообрядчества в Польше.

Православный монастырь 
 Войновский Успенский монастырь — действующий православный женский монастырь в честь праздника Успения Богородицы, учреждённый в 1995 году в деревне Войново, входит в состав Белостокско-Гданьской епархии в юрисдикции Польской православной церкви.

См. также 
 Павел Прусский
 Войново (Варминьско-Мазурское воеводство)